SS22 oder SS 22 steht für:
 Strada Statale 22 di Val Macra, Fernstraße in Italien

SS-22 steht für:
 USS Pickerel (SS-22), US-amerikanisches Unterseeboot, siehe Liste der U-Boote der United States Navy
 SS-22, Variante der sowjetischen Mittelstreckenrakete SS-12, siehe SS-12 Scaleboard #Varianten

SS22